Xuanhua ist mehrdeutig. Es bezeichnet

den Kreis Xuanhua (宣化县) der bezirksfreien Stadt Zhangjiakou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xuanhua (Kreis)
den Stadtbezirk Xuanhua (宣化區) der bezirksfreien Stadt Zhangjiakou in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xuanhua (Stadtbezirk)
die Großgemeinde Xuanhua (宣化镇) der Stadt Dengfeng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xuanhua (Dengfeng)
die Großgemeinde Xuanhua (宣化镇) im Kreis Gaotai in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xuanhua (Gaotai)
die Gemeinde Xuanhua (宣化乡) der Stadt Zhaodong in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xuanhua (Zhaodong)